Witwangbergtoekan
 Zwartkopbergtoekan
 Zwartkruinbergtoekan
 Zwartmaskerbergtoekan